Объездное — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края. Входит в состав Родинского сельсовета.

История 
Основан в 1924 г. В 1928 году состоял из 94 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Зеркальского сельсовета Боровского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района